Округ Олдем () расположен в США, штате Техас. По состоянию на 2000 год численность населения составляла 2185 человек. Окружным центром является город Вега.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа составляет 3889 км², из которых 3887 км² суша и 2 км² или 0,05 % это водоёмы.

Соседние округа 

 Деф-Смит (юг)
 Квэй (запад)
 Мур (северо-восток)
 Поттер (восток)
 Хартли (север)

История 

Учреждённый в 1876-м, к 1880 году округ Олдем был организован и получил своё имя в честь техасского законодателя и сенатора конфедерации — Уильямсона Симпсона Олдема. К моменту образования его территория практически целиком была частью ранчо XIT, самого крупного фермерского хозяйства Техаса. Первоначальным окружным центром стал город Таскоса, который в 1880-х являлся одним из самых больших городов Техасского выступа. Однако новые железные дороги обошли стороной Таскосу, вдоль этих линий выросли новые города, фермы; и к 1915 году в Таскосе осталась окружная управа, но не было жителей. В том же году окружной центр был перенесён в Вегу.

Олдем — преимущественно сельскохозяйственный край, с многотысячными гектарами земли, отведённой под пшеницу и основные культуры. Также в округе наблюдается некоторая нефтедобыча.

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало 2185 жителей, в составе 735 хозяйств и 565 семей. Плотность населения была 1 человек на квадратный километр. Насчитывалось 815 жилых домов, при плотности покрытия 0 построек на квадратный километр. По расовому составу население состояло из 90,66 % белых, 1,88 % чёрных или афроамериканцев, 1,28 % коренных американцев, 0,37 % азиатов, 4,62 % прочих рас, и 1,19 % представители двух или более рас. 11,03 % населения являлись испано- или латиноамериканцами.

Из 735 хозяйств 35,1 % воспитывали детей возрастом до 18 лет, 66,7 % супружеских пар живших вместе, в 8,8 % семей женщины проживали без мужей, 23 % не имели семей. На момент переписи 21 % от общего количества жили самостоятельно, 10,1 % лица старше 65 лет, жившие в одиночку. В среднем на каждое хозяйство приходилось 2,61 человека, среднестатистический размер семьи составлял 3,03 человека.

Показатели по возрастным категориям в округе были следующие: 35% жители до 18 лет, 7,2 % от 18 до 24 лет, 23,3 % от 25 до 44 лет, 23,2 % от 45 до 64 лет, и 11,3 % старше 65 лет. Средний возраст составлял 33 года. На каждых 100 женщин приходилось 108,1 мужчин. На каждых 100 женщин в возрасте 18 лет и старше приходилось 90,6 мужчин.

Средний доход на хозяйство в округе составлял 33 713 $, на семью — 39 091 $. Среднестатистический заработок мужчины был 26 845 $ против 20 185 $ для женщины. Доход на душу населения в округе был 14 806 $. Около 10,5 % семей и 19,8 % общего населения находились ниже черты бедности. Среди них было 20 % тех кому ещё не исполнилось 18 лет, и 7,9 % тех кому было уже больше 65 лет.

Населённые пункты

Города 

 Вега
 Эйдриан

Немуниципальные территории 

 Бойз Ранч
 Вилдорадо

Заброшенные населённые пункты 

 Бойзи

Политическая ориентация 
На президентских выборах 2008 года Джон Маккейн получил 88,37 % голосов избирателей против 11,09 % у демократа Барака Обамы.

В Техасской палате представителей округ Олдем числится в составе 86-го района. С 1985 года интересы округа представляет атторней из Амарилло республиканец Джон Смити.

Образование 
Образовательную систему округа составляют следующие учреждения:

 школьный округ Бойз Ранч
 гимназия Бойз Ранч
 школьный округ Вега
 школьный округ Вилдорадо
 школьный округ Эйдриан

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Округ Олдем на сайте Handbook of Texas Online  

Округа Техаса